Tubbesing ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Tubbesing (* 1973), deutscher Architekt, Denkmalpfleger, Architekturhistoriker und Hochschullehrer
 Sonja Tubbesing (* 1973), deutsche Architektin und Dombaumeisterin des Berliner Doms